Friday the 13th (pel·lícula de 1980)
 Friday the 13th (pel·lícula de 2009)